Hölzleinsmühle ist der Ortsname von

 Hölzleinsmühle (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Hölzleinsmühle (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hölzleinsmühle (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern